Allerheiligenvloed kan verwijzen naar een van de volgende overstromingen die in verschillende jaren plaatsvonden op of rond Allerheiligen (1 november):

 Allerheiligenvloed (1170)
 Allerheiligenvloed (1436)
 Allerheiligenvloed (1532)
 Allerheiligenvloed (1570)
 Allerheiligenvloed (1675)
 Allerheiligenvloed (2006)